Eugenie steht für:

 einen weiblichen Vornamen als Abwandlung des Namens Eugen
 eine Pflanze aus der Gattung der Eugenien

Eugenie oder Eugénie ist der Name folgender Personen:

Adlige

 Eugénie de Beauharnais (1808–1847), Prinzessin von Leuchtenberg, letzte Fürstin von Hohenzollern-Hechingen
 Eugénie de Montijo (1826–1920), Frau Napoleons III., letzte Monarchin Frankreichs 
 Eugénie von Schweden (1830–1889), Prinzessin aus dem Hause Bernadotte, Komponistin, Malerin, Bildhauerin und Schriftstellerin
 Elisabeth Amalie Eugenie (1837–1898), Kaiserin von Österreich
 Victoria Eugénie von Battenberg (1887–1969), durch Heirat Königin von Spanien (1906–1931)
 Eugenie of York (* 1990), Prinzessin von Großbritannien und Nordirland

Andere
 Eugenie Baird (1924–1988), amerikanische Sängerin der Jazz- und Unterhaltungsmusik
 Eugenie Bernay (1891–1971), österreichische Schauspielerin
 Eugenie Bondurant (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Fotografin und Model
 Eugenie Bouchard (* 1994), kanadische Tennisspielerin
 Eugenie Clark (1922–2015), US-amerikanische Zoologin und Professorin
 Eugénie Cotton (1881–1967), französische Naturwissenschaftlerin und internationale Frauenpolitikerin
 Eugénie Droz (1893–1976), Schweizer Romanistin und Verlegerin
 Eugenie Platonowna Eduardowa (1882–1960), russische Tänzerin und Tanzpädagogin
 Eugenie Erdösy (1860–1886), ungarische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Eugenie Fink (* 1891; † nach dem 9. Juni 1942), österreichische Lyrikerin jüdischer Herkunft
 Eugenie Goldstern (* 1883 oder 1884; † 1942), österreichische Volkskundlerin
 Eugenie Kain (1960–2010), österreichische Schriftstellerin
 Eugénie Kuffler (* 1949), US-amerikanische Komponistin, Flötistin und Tänzerin
 Eugénie Musayidire (* 1952), ruandische Menschenrechtlerin und Autorin
 Eugenie Pippal-Kottnig (1921–1998), österreichische Architektin
 Eugénie Puricelli (1840–1862), deutsche Stifterin
 Eugenie Schwarzwald (1872–1940), österreichische Pädagogin, Sozialreformerin und Frauenrechtsaktivistin
 Eugenie Schumann (1851–1938), deutsche Pianistin und Autorin
 Eugenie C. Scott (* 1945), US-amerikanische Humanbiologin
 Eugénie Segond-Weber (1867–1945), französische Schauspielerin
 Eugénie Sellers Strong (1860–1943), britische Klassische Archäologin
 Eugenie von Soden (1858–1930), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Eugenia
 Eugenija
 Eugenik
 Eugénie (Beaumarchais), Drama von Beaumarchais
 Eugénie Grandet, Roman von Honoré de Balzac
 Eugenie Spur, Gebirgskamm in der Antarktis
 Eugénie oder Die Bürgerzeit, Roman von Heinrich Mann
 Krone der Kaiserin Eugénie, für die Gemahlin Napoleons III. Eugénie de Montijo geschaffen
 E. Marlitt, bürgerlich Friederieke Henriette Christiane Eugenie John